Зеленогайский сельский совет () — входит в состав
Васильковского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Зелёный Гай.

Населённые пункты совета 
 
 с. Зелёный Гай 
 с. Долгое 
 с. Копани 
 с. Крутенькое 
 с. Новоандреевка 
 с. Тараново 
 с. Хвыли

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Красногорское

Примечания

Ссылки 
 Зеленогайский сельский совет (Васильковский район)